Guilding se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lansdowne Guilding
 Lansdown Guilding